Сарапульская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Сарапульская волость — в составе Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
 Сарапульская волость — в составе Сарапульского уезда Вятской губернии.